Moulin de la Chaussée à Saint-Maurice
 Moulin à eau de la Chaussée